Val d'Europe est le nom donné à une zone géographique située au nord-ouest de la Seine-et-Marne, autour du complexe Disneyland Paris. Elle désigne ainsi plusieurs autres entités liées à ce secteur.

Administration 
 Val d'Europe Agglomération, une intercommunalité regroupant 10 communes.

Économie 
Centre commercial Val d'Europe, appartenant au groupe Klépierre.

Transport 
Bus Esbly-Val d’Europe, un projet de ligne de bus à haut niveau de service censé relier la gare d'Esbly au grand Hôpital de l'Est Francilien de Marne-la-Vallée à l’horizon 2027 ;
Gare du Val d'Europe, desservie par la ligne A du RER d'Île-de-France.

Urbanisme 
 Centre urbain du Val d'Europe, quartier central du secteur ;
Val d'Europe,  de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée placé sous l’autorité de l'établissement public d'aménagement EpaMarne-EpaFrance ;
 Zone d'aménagement concerté Montévrain-Val d'Europe, située au sein de l'écoquartier de Montévrain.